Saale steht für:
 Saale (Schiff, 1886), ein Passagierschiff des Norddeutschen Lloyd

Flüsse:
 Saale, auch Sächsische Saale, ein Nebenfluss der Elbe in Bayern, Thüringen und Sachsen-Anhalt
 Saale (Leine), ein Nebenfluss der Leine in Niedersachsen
 Fränkische Saale, ein Nebenfluss des Mains in Bayern
 Salzburgische Saale, historische Bezeichnung des 19. Jahrhunderts für den Fluss Saalach

Siehe auch:
 Sale